ír nyelv
ír nép
Írország